Валиесарское перемирие — договор между Россией и Швецией, окончивший активные боевые действия в русско-шведской войне 1656—1658 годов.

Было заключено в имении Валиесар к югу от Нарвы  года. За Россией оставалось право сохранить на три года контроль над завоёванными территориями в Прибалтике, в пределах которых находились такие поселения, как Куконос, Юрьев, Олыста, Сыренск, Борисоглебск, Яма, Режица и другие. С русской стороны делегацию по переговорам возглавлял князь Иван Семёнович Прозоровский.

По истечении срока военное положение России в войне с Речью Посполитой существенно ухудшилось, и царь Алексей Михайлович не мог допустить нового конфликта со Швецией. Россия была вынуждена подписать в 1661 году Кардисский мир, который обязывал её вернуть Швеции все ливонские и ингерманландские завоевания, подтвердив условия Столбовского договора. Кардисский мир оставался в силе вплоть до начала Великой Северной войны в 1700 году.

Примечания

Литература 

 Голицын Н. С. Русская военная история. СПб., 1878. Ч. 2. С. 616—622; Курбатов О. А. Русская армия в период 1656-61 гг.: Войска «полковой службы» Новгородского разряда в 1656-58 гг. (по материалам РГАДА). М., 1998;
 Курбатов О. А. Русско-шведская война 1656-58 гг.: проблемы критики военно-исторических источников
 Россия и Швеция в средневековье и новое время: архивное и музейное наследие. М., 2002. С. 150—166; Русско-шведские войны и миры в XVII в.
 Похлёбкин В. В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет в именах, датах, фактах. М., 1995.
 Валиесарское перемирие 1658. Дипломатический словарь. — М.: Государственное издательство политической литературы. А. Я. Вышинский, С. А. Лозовский. 1948.
 

Перемирия
Русско-шведские войны
1658 год
События 30 декабря
Международные договоры Русского царства
Международные договоры Швеции
XVII век в Латвии
XVII век в Эстонии